Hyperprosopon är ett släkte av fiskar. Hyperprosopon ingår i familjen Embiotocidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Hyperprosopon